

Вашингтон — округ, штат Айдахо
 Вашингтон — округ, штат Айова
 Вашингтон — округ, штат Алабама
 Вашингтон — округ, штат Арканзас
 Вашингтон — округ, штат Вісконсин
 Вашингтон — округ, штат Джорджія
 Вашингтон — округ, штат Іллінойс
 Вашингтон — округ, штат Індіана
 Вашингтон — округ, штат Канзас
 Вашингтон — округ, штат Кентуккі
 Вашингтон — округ, штат Колорадо
 Вашингтон — округ, штат Луїзіана
 Вашингтон — округ, штат Мен
 Вашингтон — округ, штат Меріленд
 Вашингтон — округ, штат Міннесота
 Вашингтон — округ, штат Міссісіпі
 Вашингтон — округ, штат Міссурі
 Вашингтон — округ, штат Небраска
 Вашингтон — округ, штат Нью-Йорк
 Вашингтон — округ, штат Огайо
 Вашингтон — округ, штат Оклахома
 Вашингтон — округ, штат Орегон
 Вашингтон — округ, штат Пенсільванія
 Вашингтон — округ, штат Північна Кароліна
 Вашингтон — округ, штат Род-Айленд
 Вашингтон — округ, штат Флорида

Див. також 
 Вашингтон (значення)